Муниципальное образование Сидоровское — сельское поселение в составе Грязовецкого района Вологодской области.
Центр — село Сидорово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Расположено в восточной части района. Граничит:
 на западе с Ростиловским, Перцевским и Комьянским муниципальными образованиями,
 на севере с Междуреченским районом,
 на востоке с Вохтожским муниципальным образованием,
 на юге с Костромской областью.

История

1929—1999 
С момента образования Грязовецкого района в 1929 году на территории современного Сидоровского сельского поселения существовало несколько сельсоветов, состав которых неоднократно менялся.

С 1929 по 1930 годы в Грязовецком районе существовал Рабоче-Крестьянский сельсовет. C 1929 по 1959 — Сидоровский сельсовет (вошёл в Заемский сельсовет).

В 1929 году в составе Грязовецкого района были созданы Леждомский, Баклановский, Коптевский сельсоветы. В годы существования Лежского района (1935—1954) они входили в его состав. При расформировании Лежского района в Грязовецкий район были также переданы Сидоровский, Лежский и Рабоче-Крестьянский сельсоветы.

В 1959 году были объединены:
 Леждомский и Сидоровский сельсоветы — в Сидоровский,
 Баклановский и Коптевский сельсоветы — в Баклановский,
 Лежский и Рабоче-Крестьянский сельсоветы — в Лежский.

С 1960 по 1966 годы в состав Сидоровского сельсовета входила территория Вохтогского сельсовета. В 1966 году из Лежского сельсовета был выделен Жерноковский сельсовет.

Решением облисполкома от 3 октября 1979 года Баклановский сельсовет переименован в Анохинский.

с 1999 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Сидоровского сельского поселения находились:
 Сидоровский сельсовет с центром Сидорово, включавший 39 населённых пунктов (ОКАТО 19 224 876),
 Лежский сельсовет с центром Спасское, включавший 33 населённых пункта (ОКАТО 19 224 844),
 Анохинский сельсовет с центром Анохино, включавший 24 населённых пункта (ОКАТО 19 224 804).

16 января 2001 были упразднены деревни Мигилево Лежского сельсовета, Козино и Малые Дворища Анохинского сельсовета.

1 января 2006 года в составе Грязовецкого района были образованы
 Сидоровское муниципальное образование с центром Сидорово, в которое вошёл Сидоровский сельсовет,
 Лежское сельское поселение с центром Спасское, в которое вошли Лежский и Анохинский сельсоветы.

9 апреля 2009 года Сидоровское и Лежское муниципальные образования были объединены в Сидоровское с центром в селе Сидорово.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 81 населённый пункт, в том числе
 77 деревень,
 1 посёлок,
 1 разъезд,
 2 села,
 1 станция.

Населённые пункты, упразднённые 16 января 2001 года

Населённые пункты, упраздняемые 2 мая 2020 года

Примечания 

Муниципальные образования Грязовецкого района
Сельские поселения Вологодской области